De Lycopodiopsida  zijn een klasse van Tracheophyta (vaatplanten) (naast de Euphyllophyta met de Polypodiopsida en de zaadplanten) en omvat de ordes Lycopodiales, Isoëtales en Selaginellales, verder drie families, 18 geslachten en ongeveer 1338 soorten.

Deze klasse wordt onderscheiden in het PPG I-systeem, zoals dat in 2016 door de Pteridophyte Phylogeny Group (PPG) is gepubliceerd.

Varens en varenachtigen